Franz Schubert (1797-1828), een Oostenrijks componist
 Dieter Schubert (1947), een Duits-Nederlands schrijver en illustrator van kinderboeken
 François Schubert, een Duits componist
 Hermann Schubert (1848-1911), een Duits wiskundige
 Holm Singer (1961), een Oost-Duits informant van de Stasi met de deknaam IM Schubert
 Ingrid Schubert (1953), een Duits-Nederlands schrijfster en illustrator van kinderboeken
 Jan Schubert (1910-1960), een Nederlands voetballer
 Johannes Siegfried Schubert (1896-1976), een Duits tibetoloog
 Joseph Schubert (1757-1837), een Duits componist
 Joseph Schubert (1816-1885), een Belgisch kunstschilder en grafisch kunstenaar
 Kurt Schubert (1923-2007), een Oostenrijks hebraïcus en judaïst

Zie ook 
 Shubert, een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Schuberth, helmen fabrikant.